Подлєсний Анатолій Федорович — радянський і український звукооператор, звукорежисер.
 Подлєсний Дмитро Семенович — радянський український футболіст та тренер.
 Подлєсний Микола Юрійович — радянський та український футболіст.

Див. також 
 Підлісний
 Подлєсна

ru:Подлесный